Il singolare del torneo di tennis Tokyo Tennis Classic 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Juan Gisbert 5-7, 6-2, 6-0.

Teste di serie

 Arthur Ashe (primo turno)
 Björn Borg (semifinali)
 Rod Laver (campione)
 Mark Cox (primo turno)

 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Jan Kodeš (primo turno)
 Ion Țiriac (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Tennis Classic 1974